Le terme ligne 163 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 163 et 163A des chemins de fer belges
 Ligne 163 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

163